Бо́гдан Заду́ра (, род. 18 февраля 1945, Пулавы) — польский поэт, прозаик, эссеист, переводчик с русского, украинского, английского и венгерского языков.

Биография 
Окончил философский факультет Варшавского университета. Дебютировал как поэт в 1962. В 1970-х работал в провинциальном музее, заведовал литературной частью театра в Люблине. Был близок к журналам Akcent, Literatura na Świecie, Twórczość, с 2004 — главный редактор последнего.

Творчество 
В первых книгах стихов тяготел к неоклассицизму (Я. М. Рымкевич, Е. Сито и др.). Перелом к новой манере, для которой характерна демифологизация исторической памяти, внимание к повседневному миру в его случайности и непредсказуемости, стали сборники «Старые знакомые» (1986), «Тишина» (1994).

Переводил стихи Дж. Эшбери, М. Бабича, с украинского — поэзию Дмитро Павлычко, Наталки Белоцерковец, Юрия Андруховича, Сергея Жадана, Андрея Бондаря, Галины Крук, Василя Махно, Андрея Любки, Любови Якимчук, Остапа Сливинского.

Книги 
Стихотворения
 W krajobrazie z amfor (1968)
 Podróż morska (1971)
 Pożegnanie Ostendy (1974)
 Małe muzea (1977)
 Zejście na ląd (1983)
 Starzy znajomi (1986)
 Prześwietlone zdjęcia (1990)
 Cisza (1994)
 Noc poetów. Warszawa pisarzy (1998)
 Kaszel w lipcu (2000)
 Poematy (2001)
 Wiezień i krotochwila. Wiersze z lat sześćdziesiątych (2001)
 Ptasia grypa. I inne wiersze dla kobiet i mężczyzn (2002)
 Stąd (2002)
 Kopiec kreta (2004)
 Wszystko (2008)
 Nocne życie (2010)
Po szkodzie (2018)

Проза
 Lata spokojnego słońca (1968)
 A żeby ci nie było żal (1972)
 Patrycja i chart afgański (1976)
 Do zobaczenia w Rzymie (1980)
 Lit (1997)
Эссе
 Radość czytania (1980)
 Tadeusz Nowak (1981)
 Daj mu tam, gdzie go nie ma (1996)
 Między wierszami (2002)
Сводные издания
 Wiersze zebrane. — T. I—III. — Wrocław: Biuro Literackie, 2005—2006
 Proza. — T. I—II. — Wrocław: Biuro Literackie, 2005—2006
 Szkice, recenzje, felietony. — T. I—II. — Wrocław: Biuro Literackie, 2007
Публикации на русском языке
 Мой Львов
 Стихи в переводе Игоря Белова

Ссылки 
 (польск., англ.)
 (польск.)
 Видеоинтервью
 В Журнальном зале

Выпускники Варшавского университета
Писатели Польши XX века
Поэты Польши XX века
Редакторы по алфавиту
Редакторы XXI века
Редакторы Польши
Редакторы журналов
Лауреаты премии имени Станислава Пентака